Varga Viktor (1978) színész
 Varga Viktor (1987) énekes
 Varga Viktor a Magyar Rádió zenei szerkesztője